Тан Яодун (; 17 февраля 1962, Шэньян, Ляонин) — китайский футболист и футбольный тренер.

Клубная карьера 
Тан Яодун начал футбольную карьеру в клубе из родного города — молодёжной команде ФК «Ляонин». А в 1983 году здесь же дебютировал за основную команду. После нескольких лет выступлений он выиграл с клубом первый трофей — стал чемпионом Лиги Цзя-А 1985 года. Это был первый трофей в списке достижений игрока, который стал неотъемлемой частью клуба «Ляонин». Вершиной карьеры стало завоевание кубка чемпионов АФК 1990 года. Несмотря на очередной чемпионский титул в Китае, игрок решил попробовать свои силы в зарубежном чемпионате — выбор пал на клуб второго дивизиона Японии «Отсука Фармасьютикл», в который он перешёл в сезоне 1992 года. После одного сезона Тан Яодун вернулся в родной ФК «Ляонин», где и завершил карьеру игрока.

Национальная сборная 
Дебют за национальную сборную Китая состоялся 24 августа 1986 года в товарищеском матче против национальной сборной КНДР в котором была зафиксирована ничья 0-0. Под руководством главного тренера Гао Фэнвэня Тан стал регулярно попадать в основной состав, а уже 1 сентября 1986 года открыл счёт голам за сборную — в товарищеской игре против Сингапура, в которой Китай одержал победу 3-0.
Тан Яодун отыграл все три матча на Олимпиаде 1988 года в Сеуле, однако команда вылетела в первом же раунде, набрав в группе всего одно очко. Также выступал на Кубке Азии по футболу 1988 года и помог китайской сборной занять в турнире четвёртое место, однако сборная не прошла отбор на мировое первенство 1990 года. После ухода из сборной Гао Фэнвэня игрок перестал попадать в основной состав и на этом его карьера в сборной закончилась.

Тренерская карьера

Команда резервистов «Ляонина» и «Хулудао Хувин» 
После завершения карьеры Тан Яодун решил остаться в клубе и занял пост главного тренера молодёжной команды «Ляонина», которую занимал с 1996 по 2001 год — до того, как молодёжной команде было разрешено зарегистрироваться и выступать в третьем дивизионе, а сама команда была переименована в «Хулудао Хувин». Сезон 2002 года он провёл уже в этом клубе — команда по итогам розыгрыша заняла 6-е место. В сезоне 2003 года команда была продана компании «SVT Group» и переехала в Нанькин, а тренер принял решение остаться в структурах «Ляонина», где ему был предложен пост помощника главного тренера.

ФК «Ляонин» 
После поста помощника главного тренера Тан Яодун смог попробовать себя и в качестве наставника команды — после неудачного начала сезона 2005 года он был назначен на этот пост. По окончании сезона клуб занял место в середине таблице, а основная задача была выполнена — была налажена игра во всех линиях. В следующем сезоне результаты не улучшились и «Ляонин» вновь неудачно стартовал в чемпионате, однако руководство приняло решение не увольнять специалиста. Сезон 2007 года также был не очень удачным, и на этот раз контракт было решено не продлевать.

Хэнань Констракшн 
7 января 2008 года новый главный тренер «Хэнань Констракшн» Цзя Сюцюань пригласил в качестве помощника в команду Тан Яодуна, а перед командой были поставлены амбициозные задачи. Однако, итоги руководства были признаны неудовлетворительными и 15 июня Цзя Сюцюань был уволен. Через некоторое время подал в отставку и Тан Яодун. В сезоне 2008 года был уволен и португальский наставник Асасио Касимиро, на короткий период было принято решение вернуть в команду Тана для завершения тяжелого сезона. В начале сезона 2009 года он оставался тренером «Хэнани», а команда начала показывать неплохие результаты. К его достижениям следует отнести наивысшее достижение «Хэнань Констракшн» — третье место в Суперлиге. Кроме того, от КФА он получил звание Тренера года.

Чунцин Лифань 
19 апреля 2012 года Тан Яодун был назначен новым тренером клуба второго дивизиона «Чунцин Лифань», в котором он заменил уволенного за пять дней до этого Лори Маккинну.

Достижения 
 В качестве игрока
 Победитель Китайской лиги Цзя-А: 1985, 1987, 1988, 1990, 1991
 Обладатель Кубка китайской футбольной ассоциации: 1986
 Обладатель Золотой бутсы КФА: 1987
 Победитель Лиги Чемпионов Азии: 1990

 В качестве тренера
 Бронзовый призёр Суперлиги: 2009
 Тренер года КФА: 2009
 Победитель первой лиги Китая : 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика
 

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Ляонин Хувин»
Игроки ФК «Токусима Вортис»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Футбольные тренеры Китая
Тренеры ФК «Чунцин Лифань»
Тренеры ФК «Хэнань Суншань Лунмэн»
Тренеры ФК «Шэньчжэнь»